Пандев може да се отнася за:

 Горан Пандев (1983 – ), македонски футболист;
 Димитър Пандев (1958 -), македонски литературен критик;
 Сашко Пандев (1987 – ), македонски футболист, национал